Tenisový turnaj ATP Proton Malaysian Open 2011 se konal ve dnech 26. září – 2. října v hlavním městě Malajsie Kuala Lumpur v hale na kurtech s tvrdým povrchem jako součást kategorie ATP World Tour 250 Series. Odměny činily 947 750 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Nejvýše čtyři nasazení měli v 1. kole volný los.
  Nicolás Almagro (čtvrtfinále)
  Viktor Troicki (semifinále)
  Janko Tipsarević (vítěz)
  Jürgen Melzer (čtvrtfinále)
  Nikolaj Davyděnko (čtvrtfinále, skreč)
  Alex Bogomolov (1. kolo)
  Dmitrij Tursunov (čtvrtfinále)
  Kei Nišikori (semifinále)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Hráči, kteří obdrželi divokou kartu:
  Marcos Baghdatis
  Matthew Ebden
  David Goffin

Hráči, kteří do hlavní soutěže postoupili z kvalifikace:
  Rik de Voest
  Teimuraz Gabašvili
  Michail Ledovskich
  Marinko Matosevic

 Pavouk 
 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=8
| RD1-team1= Kei Nišikori
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= Janko Tipsarević
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=WC
| RD1-team3= Marcos Baghdatis
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2
| RD1-team4= Viktor Troicki
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=3
| RD2-team1= Janko Tipsarević
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2='''7
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=WC
| RD2-team2= Marcos Baghdatis
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=5
| RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (semifinále)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (vítězové)
  František Čermák /  Filip Polášek (finále)
  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (semifinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Proton Malaysian Open